Resultats del Gran Premi d'Alemanya de Fórmula 1 de la temporada 1952, disputat al circuit de Nürburgring el 3 d'agost del 1952.

Resultats

Altres 
 Pole: Alberto Ascari 10' 04. 4

 Volta ràpida: Alberto Ascari 10' 05. 1 (a la volta 5)

Referències 
 

Alemanya
1952